Martini (Genitiv des lat. Martinus), teils auch Sankt Martini, steht für:

 Martinstag, 11. November, Festtag des hl. Martin von Tours
 Martinisingen, evangelischer Brauch am 10. November 
 Martini (Apfel), eine Apfelsorte
 Martini (Cocktail), klassischer Cocktail aus Gin und Wermut
 Martini (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Pink Martini, eine Weltmusik-Band aus den USA

Firmen und Marken:
 Martini (Automobilfabrik), ehemalige Schweizer Automobilmarke (1897–1934)
 Automobiles Martini, ehemaliger französischer Hersteller von Rennwagen mit Formel-1-Team
 Martini Brauerei in Kassel
 Martini & Cie, ehemaliges Augsburger Textilunternehmen
 Martini & Rossi, Hersteller der Wermut-Marke Martini
 Müller Martini, Schweizer Unternehmensgruppe

Siehe auch: 
 Martiny, Martyni, Martigny (Begriffsklärung)
 Martinskirche (Martinikirche)
 Martini-Palais, Gebäude in Augsburg
 Dr.-Martini-Preis, der älteste medizinische Preis Deutschlands
 Paul-Martini-Preis, Wissenschaftspreis

eo:Latva mitologio#Sezonoj kaj sezonaj festoj